Ósio de Córdoba — bispo romano dos séculos III e IV
 Osio Sotto — comuna italiana da Lombardia
 Osio Sopra — comuna italiana da Lombardia

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de prenomes